Franciaország
Puiseux, település Ardennes megyében
Puiseux, település Eure-et-Loir megyében